Carlos Ospina puede referirse a las siguientes personas:
 Carlos Ospina, ciclista colombiano.
 Carlos Chávez Ospina, futbolista colombiano.
 Carlos Ospina Ovalle, militar colombiano en retiro.
 Carlos Wyld Ospina, novelista, poeta y ensayista guatemalteco.